Енди Родик је освојио турнир. У финалу је победио Фелисијана Лопеза резултатом 6:7(10:8), 6:4, 6:2.

Носиоци 

  Роџер Федерер (прво коло)
  Рафаел Надал (четвртфинале)
  Новак Ђоковић (полуфинале)
  Давид Ферер (четвртфинале)

<li> Николај Давиденко (полуфинале)
<li> Енди Родик (победник)  
<li> Ришар Гаске (друго коло)
<li> Томаш Бердих ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту atptourworld.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2008.
Тенис 2008.